Mchenga є малим (всього 6 видів) родом цихлід ендеміків Східної Африки.

Види 

 Mchenga conophoros (Stauffer, LoVullo & McKaye 1993) 
 Mchenga cyclicos (Stauffer, LoVullo & McKaye 1993) 
 Mchenga eucinostomus (Regan 1922) 
 Mchenga flavimanus (Iles 1960) 
 Mchenga inornata (Boulenger 1908) 
 Mchenga thinos (Stauffer, Lovullo & McKaye 1993)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae